Països Catalans:
 Sant Antoni de Cervera, convent-església de Cervera fundat per l'ordre dels antonians
 Sant Antoni de la Grella, església a Sispony (parròquia de la Massana, Andorra)
 Sant Antoni de la Rua, església romànica del poble de la Rua (Abella de la Conca, Pallars Jussà)
 Sant Antoni de Susterris, església romànica de l'orde hospitalera a Talarn (Pallars Jussà)
 Sant Antoni de Maó, ermita medieval de Maó, Menorca
 Sant Antoni d'Aramunt, capella romànica del poble d'Aramunt (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Sant Antoni de la Cerulla, ermita de la Cerulla (municipi de Viacamp i Lliterà, Ribagorça, Aragó)
 Sant Antoni de la Salvetat, edifici religiós al municipi de Jafre (Baix Empordà) 
 Sant Antoni de Pàdua de les Torres, capella de Les Torres (Sant Quirze Safaja) 
 Sant Antoni de Pàdua dels Escolapis de Moià, església de Moià
 Ermita de Sant Antoni, diversos indrets
 Església de Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú), edifici del Garraf
 Església de Sant Antoni Abat de Barcelona
 Església de Sant Antoni de Calonge
 Església de Sant Antoni Abat de Rafelbunyol
 Església de Sant Antoni de Pàdua (Ulldecona)
 Església de Sant Antoni de Pàdua (la Font d'en Fargues), a Barcelona
 Santuari de Sant Antoni de Pàdua, diversos santuaris amb aquest nom
 Resta del món:
 Basílica de Sant Antoni de Pàdua, temple de la ciutat italiana de Pàdua
 Sant Antoni de Pàdua d'Istanbul, catedral més gran de l'Església Catòlica Romana a Istanbul, Turquia